Anthony Limbombe – calciatore belga, di origini congolesi, centrocampista
 Bryan Limbombe – calciatore belga
 Maxime Limbombe – calciatore belga
 Stallone Limbombe – calciatore belga, attaccante